Accacladocoelium är ett släkte av plattmaskar. Accacladocoelium ingår i familjen Accacoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Accacladocoelium